Триплатинагаллий — бинарное неорганическое соединение
платины и галлия
с формулой GaPt,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Триплатинагаллий образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа P mm,
параметры ячейки a = 0,3892 нм, Z = 1,
структура типа силицида железа FeSi
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 1374 °C
и имеет область гомогенности 69÷76 ат. % платины.

Имеются ещё две фазы:
 -GaPt, тетрагональная сингония, пространственная группа I 4/mcm, параметры ячейки a = 0,54920 нм, c = 0,78102 нм, Z = 4, структура типа силицида триурана USi, образуется по перитектоидной реакции при температуре 255°С;
 -GaPt, тетрагональная сингония, пространственная группа P 4/mbm, параметры ячейки a = 0,54674 нм, c = 0,78916 нм, Z = 4, образуется по перитектоидной реакции при температуре 210°С;

Примечания 

плат
галл